Fraso ima više značenja:
 Fraso (Parma)
 Fraso (Verčeli)